Zocken ( zschocken ‚spielen‘) steht für:

 das Spielen von Glücksspielen
 das Spielen von Computerspielen. Durch die Verbindung von Glücksspiel und Internetspielen, insbesondere Onlinepoker, setzte sich der Ausdruck in der Umgangssprache ab den 2000er-Jahren für Computerspiele aller Art durch.

Siehe auch: